ФК «Жилстрой-2» () — украинский женский футбольный клуб из города Харьков, выступающий в чемпионате Украины. 3-кратный чемпион Украины.

История 

Команда, которая ныне существует под названием «Жилстрой-2», основана в 2004 году. В 2005 году Министерство образования и науки Украины проводило в Севастополе чемпионат среди девушек 1991 и 1992 года рождения, на этом турнире харьковчанки стали победителями. После просьбы Евгения Погорелова к управляющему компании «Жилстрой-2» клуб стал получать поддержку от нового спонсора. В сезоне 2007/08 девушки 1993 и 1994 года рождения принимали участие в чемпионате Украины по мини-футболу, где заняли четвёртое место. Затем футболистки «Жилстроя-2» завоевали бронзовые награды на турнире «Дети Олимпийской надежды» в 2008 году.

Сезон 2008/09 команда провела в женском чемпионате Украины по мини-футболу, где заняла пятое место. В мае 2010 года «Жилстрой-2» стал победителем турнира посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Летом 2010 года игроки клуба приняли участие в турнире по флорболу в Мелитополе, где заняли второе место и завоевали приз зрительских симпатий. Спустя год, на турнире по футболу в Чернигове, команда заняла четвёртое место. В 2012 году футболистки завоевали серебряные награды чемпионата Украины среди девушек.

В 2017 году клуб дебютировал в первом чемпионате Украины по пляжному футболу, где занял пятое итоговое место.

Дебют в Высшей лиге Украины состоялся в сезоне 2012 года, где команда заняла шестое место. В феврале 2013 года команда впервые сыграла в зимнем чемпионате Украины, который состоялся в Мариуполе. «Жилстрой-2» в матче за седьмое место уступил киевскому «Атекс-СДЮШОР-16».

В 2014 году команда завоевала серебряные награды чемпионата Украины, уступив лишь «Жилстрою-1». Следующий год завершился для команды победой на зимнем кубке и бронзовыми медалями высшей лиги Украины. В октябре 2015 года харьковская команда, составленная из игроков «Жилстроя-2», участвовала в женской Универсиаде Украины и стала победителем турнира. 2016 год завершился первой победой команды в зимнем чемпионате и высшей лиге Украины. В сезоне 2017 года команда вновь выиграла чемпионат Украины.

В августе 2017 года команда дебютировала в Лиге чемпионов, однако не смогла преодолеть квалификационный раунд. 17 ноября 2017 года «Жилстрой-2» установил рекорд результативности украинского чемпионата, обыграв столичный «Атекс-СДЮШОР-16» со счётом (22:0).

Основной состав

Детский футбол 
По состоянию на 2010 год в клубе занималось 60 девушек различных возрастов. В 2012 году команда 1995—1997 годов рождения заняла второе место на чемпионате Украины своего возраста. В мае 2013 года девушки 1996 и 1997 года рождения в городе Любар Житомирской области завоевали звание чемпионов Украины.

Достижения 
 Чемпион Украины (2): 2016, 2017, 2020
 Серебряный призёр чемпионата Украины (1): 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 2015
 Обладатель Кубка Украины (2): 2020, 2021

Известные игроки 
 Яна Калинина — лучший бомбардир чемпионата Украины 2014
 Вероника Андрухив — лучший бомбардир чемпионата Украины 2015

Главные тренеры 
  Евгений Погорелов (?—?)
  Наталья Зинченко (?—н. в.)

Статистика

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль команды на сайте Женский футбол Украины
 Профиль команды на сайте soccerway.com
 Профиль команды на сайте uefa.com
 Профиль на сайте thefinalball.com

Женские футбольные клубы Украины
Футбольные клубы Харькова